Хриотор ( «несущий барана»; «агнценосец») может относиться к:

 Криофор
 Добрый Пастырь